Maturations-Inhibitoren (Reifungshemmer) sind Arzneistoffe aus der Gruppe der Virustatika.

Geschichte 
An Maturations-Inhibitoren wird schon seit langem geforscht. In der Entwicklung dieser Wirkstoffklasse kam jedoch erst 2005 der entscheidende Durchbruch.

Wirkung 
Maturations-Inhibitoren greifen in einem späten Stadium der Virusvermehrung ein und verhindern den Zusammenbau neuer Viruspartikel innerhalb der Zelle, aus den viralen Bausteinen. Ein Virus-Vorläuferprotein wird durch die Virus-Protease in unterschiedliche Funktions- und Strukturproteine aufgespalten. Der Maturations-Inhibitoren binden an das Vorläuferprotein (z. B. CA-SP1) und inhibitiert die Spaltung durch die HIV-Protease. Dadurch kann keine funktionsfähige Virus-Proteinhülle aufgebaut werden.

Nebenwirkungen 
Erste klinische Studien an Wirkstoffen dieser Substanzklasse zeigten eine gute Verträglichkeit. Lesen Sie dazu auch die Hinweise bei den einzelnen Wirkstoffen.

Anwendungsgebiete 
Maturations-Inhibitoren werden zur Bekämpfung von Viren eingesetzt. Derzeit existieren Wirkstoffe gegen HIV.

HIV Therapie 
Maturationsinhibitoren sind, im Rahmen einer HAART, eine interessante neue Substanzklasse. Dennoch müssen sie erst in Phase IIb/Phase III-Studien bestehen. Ob es Wirkstoffe wie Bevirimat in die Klinik schaffen, bleibt unklar. Neue Hoffnung gibt die ersten Studien erwiesene Wirksamkeit. Damit ist klar, dass HIV auch in der Klinik von einer neuen Seite attackiert werden kann.

Wirkstoffe 
 Bevirimat (PA-457)
 UK-201844
 BMS-955176

Literatur 
 F. Li, R. Goila-Gaur, K. Salzwedel et al.: PA-457: a potent HIV inhibitor that disrupts core condensation by targeting a late step in Gag processing. In: Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2003, 100, S. 13555–13560. PMID 14573704
 C. Adamson, K. Salzwedel, Castillo A et al.: Viral resistance to PA-457, a novel inhibitor of HIV-1 maturation. Abst. 156, 13th CROI 2006, Denver.
 G. Beatty, J. Jacobson, J. Lalezari et al.: Safety and Antiviral Activity of PA-457, the First-In-Class Maturation Inhibitor, in a 10-Day Monotherapy Study in HIV-1 Infected Patients. Abstract H-416D, 45th ICAAC 2005, Washington.
 W. Blair, J. Cao, L. Jackson et al.: Execution of a high throughput HIV-1 replication screen and the identification of a novel small molecule inhibitor that targets HIV-1 envelop maturation. Abstract 50LB, 13th CROI 2006, Denver.
 N. Kilgore, M. Reddick, M. Zuiderhof et al.: The first-in-class maturation inhibitor, PA-457, is a potent inhibitor of HIV-1 drug-resistant isolates and acts synergistically with approved HIV drugs in vitro. Abstract 509, 13th CROI 2006, Denver.
 D Martin and others: The safety, tolerability, and pharmacokinetics of multiple oral doses of PA-457, the first-in-class HIV maturation inhibitor, in healthy volunteers. Abstract 551. 12th CROI 2005, Boston.
 D. Martin, J. Jacobson, D. Schurmann et al.: PA-457, the first-in-class maturation inhibitor, exhibits antiviral activity following a single oral dose in HIV-1-infected patients. Abstract 159, 12th CROI 2005, Boston.
 P. Smith, A. Forrest, G. Beatty et al.: Pharmacokinetics/pharmacodynamics of PA-457 in a 10-day multiple dose monotherapy trial in HIV-infected patients. Abstract 52, 13th CROI 2006, Denver.

Einzelnachweise 

 
Arzneistoff
AIDS